Free as a Bird (single), een lied van The Beatles
 Free as a Bird (album), een muziekalbum uit 1987 van Supertramp